

Presentación previa 
 Thiemo de Bakker fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

 Guido Andreozzi es el nuevo campeón del torneo tras derrotar en la final a su compatriota Diego Schwartzman.

Cabezas de serie 

 Diego Schwartzman (Final)
 Martín Alund (Cuartos de final)
 Andrey Kuznetsov (Primera ronda)
 Rubén Ramírez Hidalgo (Segunda ronda)

<ol start="5">
  Facundo Bagnis ''(Cuartos de final)
  Máximo González ''(Semifinales)
  Facundo Argüello ''(Primera ronda)
  'Guido Andreozzi (Campeón)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de San Juan 2013